

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie. 
 Jaworek est un village situé dans le powiat de Węgrów
 Jaworek est un village situé dans le powiat de Gostynin

dans la voïvodie de Basse-Silésie. 
 Jaworek est un village situé dans le powiat de Kłodzko
 Jaworek est un village situé dans le powiat de Ząbkowice Śląskie 

dans la voïvodie de Łódź.
 Jaworek est un village  

dans la voïvodie d'Opole.
 Jaworek est un village